Букарам — фамилия ливанского происхождения. Известные носители:

 Букарам, Абдала (род.1952) — эквадорский государственный и политический деятель, президент Эквадора в 1996—1997.
 Букарам, Асад (1916—1981) — эквадорский государственный и политический деятель, президент Национального собрания Эквадора.
 Букарам, Марта (1941—1981) — первая леди Эквадора.